Solidão, ook Canção do mar genoemd, lied van Amália Rodrigues uit 1955, vele malen gecoverd
 Solidão (Braziliaanse gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Praia da Solidão, een strand aan de zuidelijke zijde van het eiland Santa Catarina, Brazilië
 Solidão, Uma Linda História de Amor, een film uit 1990 met een rol voor de voetballer Pelé